Bulgarische Botschaft in Deutschland steht für:

 Bulgarische Botschaft in Berlin
 Botschaft der Republik Bulgarien (Bonn)